Гран-при Нидерландов 1963 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1963 года. Автогонки прошли 23 июня 1963 года на трассе Зандворт.

«Феррари» заменила своего гонщика Вилли Мэресса на чемпиона Европы по горным гонкам Лудовико Скарфиотти. Частная команда Ecurie Maarsbergen выставила дополнительный автомобиль Porsche с Герхардом Миттером за рулём. Джим Кларк выиграл поул, одержал победу и показал быстрейший круг, завоевав второй в карьере «большой шлем». За второе место долгое время боролись Грэм Хилл и Джек Брэбем, но поломка двигателя на машине одного и разворот другого вывели на подиум Дэна Герни и Джона Сёртиса.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-80 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
Спорт в Нидерландах в 1963 году
События 23 июня
Июнь 1963 года